Dit is de wereldranglijst van maart 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 maart 2006.

Mannen 03